Воскресенки — название населённых пунктов в России:

 Воскресенки — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Воскресенки — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Воскресенки — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Воскресенки — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Воскресенки — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Воскресенки — село в Ясногорском районе Тульской области.

См. также 
 Воскресёнки